Марк Павелич (; род. 28 февраля 1958, Эвлет ― 4 марта 2021, Сок-Сентер) —  бывший американский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Миннесота Дулут Бульдогс», команду представляющую Университет Миннесота-Дулут. Затем уехал в Европу, где играл в Швейцарии за «Лугано», за один сезон в составе команды заработал 49 очков (24+25).

С 1981 по 1986 год играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором по итогам первого сезона установил рекорд новичка, заработав 76 очков (33+43). 23 февраля 1983 года в матче с «Хартфорд Уэйлерс» забросил пять шайб, а «Рейнджерс» выиграли матч со счётом 11:3. Павелич до 2023 года был единственным американцем, забросившим 5 шайб в матче НХЛ.

Перейдя в «Миннесоту Норт Старз» он отыграл за неё 12 игр и вернулся в Европу, где играл за британский «Данди Рокетс» и итальянский «Больцано» (1987—1989), после чего завершил свою карьеру.

В 1991 году возобновил свою карьеру, проведя две игры за «Сан-Хосе Шаркс», после чего окончательно завершил карьеру.

Международная 
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3; в этом матче Павелич оформил две голевые передачи.

Играл за сборную на ЧМ-1981, где американцы остались без медалей. На турнире Павелич заработал 5 очков (2+3).

Личная жизнь 
По происхождению хорват, был дважды женат. Дочь от первого брака Тарья (род. 1987).

Смерть 
Скончался 4 марта 2021 года после продолжительной болезни в возрасте 62 лет.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»